CABRE steht als Abkürzung für:
 CUSIP Avox Business Reference Entity identifier, siehe Committee on Uniform Security Identification Procedures#CUSIP Avox Business Reference Entity identifier (CABRE)

Siehe auch:
 Cabré

CABRE